Тетрафис () — род мхов семейства  порядка .

Описание 
Стебли высотой 1—4 см. В нижней части стебля листья чешуевидные, расставленные, в верхней части листья более крупные, сближенные, прямоотстоящие, яйцевидно-ланцетные, с цельными краями и с хорошо развитой жилкой. На верхушках особых побегов, часто собранных в отдельные дерновинки, имеются линзовидные выводковые тела в бокальчатых корзиночках. Коробочка наполовину прикрыта неправильно разорванным по краю колпачком. В основном произрастают в бореальной лесной полосе Голарктики на гнилой древесине.

Виды 
 Tetraphis geniculata
 Tetraphis pellucida

Примечания 

Моховидные